Isla Foca puede referirse a tres islas diferentes:

 Isla Foca, en la Antártida.
 Isla Foca, en las islas Malvinas.
 Isla Foca, en el Perú.